Miracolo della neve – dipinto di Matthias Grünewald conservato all'Augustinermuseum di Friburgo in Brisgovia
Miracolo della neve – dipinto del Perugino conservato a Guildford
 Miracolo della neve – affresco di Bernardino Poccetti nella Chiesa di Santa Felicita di Firenze
 Miracolo della neve – dipinto di Ventura Salimbeni conservato nel Santuario della Madonna delle Grazie di Arcidosso
 Miracolo della neve – dipinto di Jacopo Zucchi conservato nella Pinacoteca vaticana
 Miracolo della neve di Santa Maria Maggiore di Roma – dipinto di Niccolò Soggi conservato nel Duomo di Arezzo

Pagine correlate 
Madonna della Neve